Lucius Aurelius Cotta är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Aurelius Cotta (konsul 144 f.Kr.), romersk politiker 
 Lucius Aurelius Cotta (konsul 119 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Aurelius Cotta (tribun), romersk politiker, folktribun 103 f.Kr.
 Lucius Aurelius Cotta (praetor), romersk politiker, praetor omkring 95 f.Kr.
 Lucius Aurelius Cotta (konsul 65 f.Kr.), romersk politiker